Il singolare del Bangalore Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Mara Santangelo era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale contro Jaroslava Švedova 6–4, 6–4.

Teste di serie

 Mara Santangelo (finale)
 Sania Mirza (quarti di finale)
 Vasilisa Bardina (secondo turno)
 Jelena Kostanić Tošić (quarti di finale)

  Juliana Fedak (primo turno)
  Chan Yung-jan (primo turno)
  Tamarine Tanasugarn (secondo turno)
  Alberta Brianti (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bangalore Open 2007